Bernhard Forck ist der Name folgender Personen:

* Bernhard Forck (Musiker) (* 1963), deutscher Violinist und Dirigent
 Bernhard Heinrich Forck (1893–1963), deutscher Pfarrer und Schriftsteller